

Empresas 
 Grupo Multi Holding — ex-empresa brasileira de franquias na área educacional
 Multilaser — empresa brasileira no segmento de eletroeletrônicos e informática

Ver também 

Desambiguações de organizações